1G steht für:

 1G-Regel, eine im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie genutzte Zutrittsregelung
 1G, Pkw-Modell von Adler, siehe Adler Trumpf Junior
 Astra 1G, Fernsehsatellit der SES Global
 Bell AH-1G, US-amerikanischer Kampfhubschrauber, siehe Bell AH-1
 Chevrolet 1G, zwei Pkw-Modelle von Chevrolet
 Eagle Talon, Pkw-Modell von Chrysler
 Galileo International, US-amerikanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Typ 1G-Tanker, Typ von Flüssiggastankern, siehe Tanker #Flüssiggastanker

1G